Dorette peut faire référence à :

Hydronymes 
 La Dorette (Doranges)  est un petit ruisseau français qui coule en Auvergne. Il  prend sa source dans les monts du Livradois et se jette dans la Dore au Moulin du Vernet.

 La Dorette (Saint-Alyre)  est un ruisseau français qui coule en Auvergne. Il  prend sa source dans les monts du Livradois et se jette dans la Dore près de Saint-Alyre-d'Arlanc.

 La Dorette (Dore-l'Église)  est une rivière française qui coule en Auvergne. elle  prend sa source dans les monts du Livradois et se jette dans la Dore près de Dore-l'Église.

 La Dorette (Dives)  est une rivière française qui coule dans le département du Calvados. elle  prend sa source dans le Pays d'Auge et se jette dans la Dives près d'Hotot-en-Auge.

Personnalités
 Dorette Muller est une artiste peintre et affichiste française.